Land of the Lost, série télévisée créée par Marty Krofft et Sid Krofft diffusée de 1974 à 1976 ;
 Land of the Lost, série télévisée réalisée par Jeff Burr diffusée de 1991 à 1992 ;
 Land of the Lost est le titre original du film américain Le Monde (presque) perdu, réalisé par Brad Silberling sorti en 2009.